Carache o a Karache fue un cacique de Venezuela mencionado por el escritor José de Oviedo y Baños, que popularmente se conoce como el Cacique Karache Según la obra Historia de conquista y población de la provincia de Venezuela, este personaje nació en un asentamiento indígena Estaba-iao en la región de Trujillo.

Referencias Historicas

Referencias 

Caciques de Venezuela